Le ministère des Affaires sociales peut faire référence aux entités suivantes :
 le ministère fédéral des Affaires sociales en Autriche ;
 le ministère des Affaires sociales au Cameroun ;
 le ministère des Affaires sociales du Québec, au Canada ;
 le ministère des Affaires sociales au Danemark ;
 le ministère des Affaires sociales en Espagne ;
 le ministère des Affaires sociales et de la Santé en Finlande ;
 le ministère des Affaires sociales et de la Santé en France ;
 le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales au Japon
 le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi aux Pays-Bas ;
 le Ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec ;
 le ministère des Affaires sociales en Suède ;
 le ministère des Affaires sociales en Tunisie.